Die dritte Auflage des College-Tennis-Turniers Oracle/ITA Masters wurde vom 21. bis zum 24. September 2017 im kalifornischen Malibu ausgetragen. Eine von drei Konkurrenzen war das Herreneinzel, in welchem der US-Amerikaner Brandon Holt von der University of Southern California siegte.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf itatennis.com (englisch, pdf)

College-Tennis-Saison 2017/18
2017 Herreneinzel
Tennisturnier 2017
Herrentennisturnier